2018 AZTORIN Slovenian FIM Speedway Grand Prix – ósma impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2018. Zawody odbyły się 8 września 2018 na stadionie Matije Gubca w Krško.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Matica Ivačiča. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Nick Škorja i Denis Štojs.

Ze względu na kontuzję w zawodach nie wystąpił Matej Žagar. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Niels Kristian Iversen.
 (#55)  Matej Žagar → (#88)  Niels Kristian Iversen

Losowanie pozycji startowych odbyło się 7 września.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Słowenia
2018
2018 w Słowenii
Gmina Krško